Harriman ou Hariman sont des noms anglophones dérivés du nom germanique Herman. Leur variante Herriman est moins courante.

Patronyme

 Edward Henry Harriman
 E. Roland Harriman
 Florence Jaffray Harriman (1870-1967), est une féministe, suffragette, diplomate et femme du monde américaine, épouse de .
  (1864-1914), financier américain.
 Margaret Harriman
 Pamela Harriman
 
 William Averell Harriman

Expédition 
 Expédition Harriman

Toponyme

 Harriman (New York)
 Harriman (Tennessee)

Patronyme anglais